Zabel (bedrijf) - een Duits bedrijf  
 Zabel Muziek - een Nederlands platenlabel

 Erik Zabel - een Duits wielrenner
 Frank Zabel - een Duits componist